Anglia:
 Claypole (Lincolnshire) – wieś w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire.

Argentyna:

 Claypole (prowincja Buenos Aires) – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires w Partido Almirante Brown. Jest częścią aglomeracji Gran Buenos Aires.
 Club Atlético Claypole – klub piłkarski.